Bartramia, a madarak egyik neme, melynek egyetlen faja a hosszúfarkú cankó (Bartramia longicauda)
 Bartramia, a lombosmohák egyik nemzetsége